Пра́манда () — село в Греции. Расположено на высоте 784 метров над уровнем моря в горах Дзумерка, в 27 километрах к юго-востоку от Янины, в 42 километрах к северо-востоку от Арты и в 284 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр общины Вория-Дзумерка в периферийной единице Янина в периферии Эпир. Население 1137 человек по переписи 2011 года.

Сообщество Праманда 
Сообщество создано в 1912 году (). В сообщество Праманда входит три села. Население 1527 человек по переписи 2011 года. Площадь 39,435 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Янина